Andreas Buder (né en 1979), skieur autrichien ;
 Christian Buder (né en 1968), écrivain allemand ;
 Karin Buder (née en 1964), skieuse autrichienne ;
 Madonna Buder (née en 1930), religieuse catholique, triathlète américaine ;
 Manfred Buder (1936-2021), Joueur allemand de hockey sur glace ;
 Oliver-Sven Buder (né en 1966), athlète allemand.